Mónaco
Ou ainda:
 AS Monaco
 Monaco (banda)
 Juan Mónaco
 Monaco (Bebida)

Desambiguação